Japan Open Tennis Championships 2019, właśc. Rakuten Japan Open Tennis Championships 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 500 w sezonie 2019 z cyklu Japan Open Tennis Championships rozgrywany w dniach 30 września–6 października 2019 roku w Kōtō, Tokio na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 2 046 340 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2019 w tenisie ziemnym
2019 w Japonii
2019
Zawody sportowe w Kōtō (Tokio)